Камил или Камиль — мужское имя арабского и латинского происхождения.

Существуют два имени различного происхождения, которые оба могут писаться как Камил, Камиль:
 имя Kamil, Camille, распространённое в Европе и Америке, древнеримского происхождения Камилл — от  (женская форма имени — Камилла)
 имя арабского происхождения, распространённое среди народов, исповедующих ислам — от  — «совершенный», «зрелый», «большой» (женская форма имени — Камиля или Камила).

Фамилия 
 Камиль, Аббас (род. 1957) — египетский государственный деятель.
 Камиль, Мустафа (1874—1908) — деятель национально-освободительного движения Египта, журналист и оратор.

См. также 

 Камиль (1983 или 1984 — около 2010) — самец европейского бурого медведя, последний представитель подвида пиренейских бурых медведей.

Примечания 

Имена латинского происхождения
Имена арабского происхождения
Арабские имена